Зебревица — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Катынского сельского поселения. Население — 8 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 33 км к западу от Смоленска, в 6 км южнее автодороги , на берегу реки Зебревица. В 7 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)